Tötter ist der Familienname von:

 Heinrich Tötter (1910–1993), deutscher Journalist
 Michael Tötter (* 1958), deutscher Kameramann